Кудрина (значения) — фамилия и топоним:

Фамилия 
 Кудрина, Екатерина Леонидовна (род. 1955) — советская и российская учёная.
 Кудрина, Наталья Ивановна (в девичестве Малыш; род. 1956) — советский и российский стрелок и тренер высшей категории по стрельбе.

Топоним 
 Кудрина— река в России, протекает в Томской области.

См. также 
 Кудрин
 Кудрино